Флаг сельского поселения Заруденское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Заруденское Коломенского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 7 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4549.

Флаг составлен на основе герба сельского поселения Заруденское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с красной полосой вдоль нижнего края (в 25 % полотнища) и фигурами из герба поселения, выполненными жёлтым и белым цветами; мечом поверх красной полосы и голубями с коронованной колонной в синей части полотнища».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает память о славном подвиге наших предков защищавших родную землю. Существует старинная легенда, рассказывающая о происхождении названия центра поселения — деревни Зарудня.

Во время монголо-татарского нашествия неподалёку от озера Петровское произошла битва. Войско монголо-татар сильно превосходило русских защитников и вооружены они были лучше. В решающий миг, когда враги стали одолевать, русский воевода воскликнул: «У нас нет обычая спасаться бегством! Наш обычай таков: жить со славою, либо со славою умереть…». Враг был побеждён, но цена победы была высока — многие жизни защитников отечества. Наутро после битвы вода в речке и озере стала красной (рудой) от крови. Поэтому и поселение, возникшее на этом берегу назвали Зарудня.

Жёлтый (золотой) меч в красном поле напоминает о кровавом сражении, а два белых (серебряных) летящих голубя символизируют мир и будущее родной земли, ради которых люди отдали свои жизни.

Капитель колонны, увенчанная короной, указывает на принадлежность сельского поселения к территории Коломенского муниципального района, в гербе которого также изображена колонна, и подчёркивает общность интересов и историческое единство двух самостоятельных муниципальных образований. Колонна — символ опоры, стабильности и уверенности.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, победы и красоты.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, почёта и славы.

Примечания 

Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением корон